Klášter svatého Jiří může označovat:

 Klášter svatého Jiří (Praha) – ženský klášter v Praze na Hradčanech
 Klášter svatého Jiří (Veliký Novgorod) – pravoslavný mužský klášter v Rusku